Вудрофф () — гора, высшая точка австралийского штата Южная Австралия.

География 
Вудрофф является высшей точкой австралийского штата Южная Австралия. Гора расположена в горной цепи Масгрейв, являющейся частью Австралийского плоскогорья. Высота над уровнем моря составляет 1435 м.

История 
Традиционно у подножия горы проживали представители австралийских аборигенов племени питянтятяра (), для которых гора имела важное культурное и религиозное значение: согласно представлениям коренных жителей, она была воплощение мифологического существа Нгинтака (). Традиционное название вершины — Нгарутяраня ().

Гора получила своё современное название 20 июля 1873 года и названа так английским путешественником Уильямом Госсом () в честь Джорджа Вудроффа Гойдера (), генерального наблюдателя Южной Австралии и исследователя.

В 1960-х годах гора рассматривалась в качестве потенциального места для размещения Англо-австралийского телескопа ().

Примечания 

Горы Южной Австралии